Aßberg steht für: 

 Aßberg, ein Gemeindeteil von Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Aßberg, eine Wüstung in Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, siehe Aschberg (Iffeldorf)
 Aßberg (Leinebergland), eine Erhebung bei Eboldshausen im Leinebergland, Niedersachsen
 Aßberg (Thüringer Schiefergebirge), ein Berg bei Reichmannsdorf im Thüringer Schiefergebirge, Thüringen
Siehe auch:
 Assberg – Hasenleite
 Asberg
 Asseburg